Quaestio (pl. quaestiones), antowasp  esercitazione scolastica su problemi teologici e su temi del diritto romano
Quaestiones finitae, esercitazioni retoriche su questioni giuridiche
Quaestiones infinitae, esercitazioni retoriche su temi filosofici
Quaestio de universalibus, disputa scolastica sugli universali
Diritto romano
Quaestio perpetua de repetundis, tribunale permanente durante l'età repubblicana di Roma e l'età imperiale
Quaestio extraordinaria, processo accelerato del diritto romano
Opere
Quaestiones Plautinae, opera perduta di Marco Terenzio Varrone sul teatro di Tito Maccio Plauto
Quaestio disputata de malo, opera di Tommaso d'Aquino
Quaestio de aqua et terra, opera in latino di Dante Alighieri